Гатовщина  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гатовщина — деревня, Плисский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Гатовщина — деревня, Ломашевский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Гатовщина — хутор, Заутьевский сельсовет, Миорский район, Витебская область